Zeckendorf bezeichnet

Zeckendorf, Ortsteil der Stadt Scheßlitz im Landkreis Bamberg
Edouard Zeckendorf (1901–1983), Mediziner und Amateur-Mathematiker
Fritz Zeckendorf (* 1886; † vermutlich 1943), deutscher Drehbuchautor und NS-Opfer
Zeckendorf Towers, Hochhäuser im New Yorker Stadtteil Manhattan